Monzani ist der Familienname folgender Personen:

 Sarah Monzani (* 1949), britische Maskenbildnerin
 Tebaldo Monzani (1762–1839), italienischer Flötist, Musikverleger, Flötenbauer und Komponist